Galgbacken kan syfta på:

Galgbacken, Hammarbyhöjden – i Stockholm
Tullstorps galgbacke – i Trelleborgs kommun, Skåne
Skillingarums galgbacke – i Vimmerby kommun, Småland
Annelövs galgbacke – i Annelöv i Landskrona kommun, Skåne
Galgbacken, Vårgårda – i Västergötland
 Galgbacken, Strandnorum – i Strandnorum i Stenungsunds kommun, Bohuslän
 Galgbacken (gravröse) – ett gravröse i Mörbylånga kommun

Se även 
Galgberget